Уэстон (, от  — Западный Город)

Топоним

Австралия 
 Уэстон — в Австралийской столичной территории
 Уэстон-Крик — округ Канберры
 Уэстон-Парк — округ Канберры
 Уэстон — в штате Новый Южный Уэльс, пригород города Кесснок

Канада 
 Уэстон — в провинции Новая Шотландия
 Уэстон (Онтарио)
 Уэстон (станция)

Ирландия 
 Уэстон — аэропорт в Дублине

Малайзия 
 Уэстон — город в штате Сабах

Новая Зеландия 
 Уэстон (Новая Зеландия)

Великобритания

Англия 
 Уэстон (Беркшир)
 Уэстон (Чешир)
 Уэстон (Корнуолл)
 Уэстон-он-Трент, Дербишир
 Уэстон (Девон)
 Уэстон (Дорсет)
 Уэстон (Халтон)
 Уэстон (Восточный Хэмпшир)
 Уэстон (Саутгемптон)
 Уэстон (Херефордшир)
 Уэстон-андер-Пеньярд (Weston under Penyard)
 Уэстон (Хартфордшир)
 Уэстон (Лестершир)
 Уэстон (Линкольншир)
 Уэстон-Лонгвилль, Норфолк
 Уэстон (Бат), Сомерсет
 Уэстон-ин-Гордано, Сомерсет
 Уэстон-супер-Мэр, Сомерсет
 Уэстон (Северный Йоркшир)
 Уэстон (Нортгемптоншир)
 Уэстон (Ноттингемшир)
 Уэстон (Шропшир)
 Уэстон-андер-Редкастл, Шропшир
 Уэстон (Стаффордшир)
 Уэстон-андер-Лизард, Стаффордшир
 Уэстон (Саффолк)

Шотландия 
 Уэстон (Хайленд)
 Уэстон (Морей)
 Уэстон (Южный Ланаркшир)

Уэльс 
 Уэстон (Пембрукшир)

США 
 Уэстон (Колорадо)
 Уэстон (Коннектикут)
 Уэстон (Флорида)
 Уэстон (Джорджия)
 Уэстон (Айдахо)
 Уэстон (Кейн), Иллинойс
 Уэстон (Маклин), Иллинойс
 Уэстон (Айова)
 Уэстон (Луизиана)
 Уэстон (Мэн)
 Уэстон (Мэриленд)
 Уэстон (Массачусетс)
 Уэстон (Миссури)
 Уэстон (Небраска)
 Уэстон (Нью-Джерси)
 Уэстон Миллс, Нью-Йорк
 Нью-Уэстон, Огайо
 Уэстон (Огайо)
 Уэстон (Орегон)
 Уэстон (Техас)
 Уэстон (Вермонт)
 Уэстон (Вашингтон)
 Уэстон (Западная Виргиния)
 Уэстон (город, Висконсин)
 Уэстон (деревня, Висконсин)
 Уэстон (Вайоминг)
 Уэстон (округ) — округ в Вайоминге

Персоналии 
 Уэстон, Майкл — американский актёр.
 Уэстон, Ричард — британский ботаник.
 Уэстон, Селия (род. 1951) — американская актриса.
 Уэстон, Эдвард — американский фотограф.
 Уэстон, Элизабет Джейн — дочь Джейн Купер, поэтесса.
Уэстон, Марк — британский легкоатлет.

См. также 
 Уэстон-сьюпер-Мэр — приморский курортный город и гражданский округ в Северном Сомерсете, в Англии
 Уэстон-сьюпер-Мэр — английский футбольный клуб из города Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет
 Weston